Die Division 1 1984/85 war die 47. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurden zum dritten Mal nach 1950 die Girondins Bordeaux, die ihren Vorjahreserfolg wiederholen konnten.

Erster Spieltag war der 17. August 1984, letzter Spieltag der 28. Mai 1985. Eine „Winterpause“ gab es vom 22. Dezember bis zum 25. Januar.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 17. Platz abgeschlossen hatten, dazu zwei direkte Aufsteiger aus der zweiten Division und der Gewinner der Relegationsrunde. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 zwei Klubs aus dem äußersten Norden (OSC Lille, Racing Lens),
 drei aus Paris beziehungsweise der Bourgogne (Paris Saint-Germain, Relegationssieger Racing Paris, AJ Auxerre),
 vier aus dem Nordosten (FC Metz, AS Nancy, Racing Strasbourg, FC Sochaux),
 fünf aus dem Nordwesten (FC Rouen, Brest Armorique FC, FC Nantes, Aufsteiger FC Tours, Stade Laval),
 zwei aus dem Südwesten (Titelverteidiger Girondins Bordeaux, FC Toulouse),
 drei aus dem Südosten (Aufsteiger Olympique Marseille, der umbenannte SC Toulon-Var, AS Monaco),
 einer aus Korsika (SEC Bastia).

Saisonverlauf 
Es galt die Zwei-Punkte-Regel; bei Punktgleichheit gab die Tordifferenz den Ausschlag für die Platzierung.

Einzelne Fachmedien thematisierten vor Saisonbeginn die Frage, ob die im Sommer 1984 durch den Gewinn der Europameisterschaft und der olympischen Goldmedaille erreichte, neue internationale Reputation des französischen Fußballs sich auch positiv auf den Ligabetrieb auswirken würde. Tatsächlich war dann ein leichter Anstieg der Zuschauerzahlen zu beobachten, und gerade Titelverteidiger Bordeaux, aus dessen Reihen vier Spieler (Battiston, Tigana, Giresse, Lacombe) zu den Korsettstangen der A-Nationalelf gehörten, profitierte offenbar von diesem Schwung. Dies äußerte sich darin, dass den Girondins nach dem sehr engen Meisterschaftsausgang der vorherigen Spielzeit diesmal ein regelrechter „Durchmarsch“ gelang, „nahezu wie programmiert und unwiderstehlich“ oder, wie es Jean-Luc Ettori vom Konkurrenten Monaco ausdrückte, „Dieses Jahr gab es die Girondins – und dann noch alle anderen Mannschaften“. Dabei drückte sich diese Überlegenheit nicht einmal so stark in der Tabelle aus; Nantes hatte bis zum Abschluss der Hinserie mitgehalten und wies auch am Ende lediglich drei Punkte Rückstand auf. Aber dazwischen gelang es den „Gelben“ nicht ein einziges Mal, in entscheidenden Momenten ein Ausrufezeichen zu setzen. Um den Jahreswechsel 1984/1985 hatte der Verkehrsunfalltod zweier Spieler (Seth Adonkor und Jean-Michel Labejof) der Mannschaft offenbar „einen Schock versetzt“, und sie verlor, jeweils vor eigenem Publikum, zunächst gegen Brest und anschließend auch gegen Bordeaux. Außerdem war der Vorsprung dieser beiden Teams auf den Tabellendritten Monaco erheblich, betrug für Bordeaux schließlich elf Punkte.

Die Elf mit der besten Abwehr und dem besten Angriff der Division 1 verteidigte ihren Titel mithin souverän, gab im heimischen Parc Lescure lediglich einen Zähler ab und war, trotz oder wegen eines relativ hohen Durchschnittsalters von um die 30, auch personell in allen Mannschaftsteilen ein „Bordeaux Grand Cru“. Dies zeigte sich auch im europäischen Meisterpokal dieser Spielzeit, in dem die Girondins das Halbfinale erreichten und auf dem Weg dorthin selbst auswärts keinmal verloren hatten. Am unteren Ende der Abschlusstabelle war Marseille der einzige der drei Aufsteiger, der die Klasse erhalten konnte, wenn auch nur knapp und erst am letzten Spieltag. Zur folgenden Saison ersetzten Le Havre AC und OGC Nizza die direkten Absteiger Tours und Racing Paris, und in den anschließenden Barrages hatte auch noch Rouen das Nachsehen gegenüber dem Zweitdivisionär Stade Rennes.

Auch in Frankreich hatte sich während dieser Saison der sich rund um die Fußballstadien in weiten Teilen Europas ausbreitende Hooliganismus negativ bemerkbar gemacht, der Ende Mai – nur einen Tag nach Abschluss der Division 1 – in der Katastrophe von Heysel kulminiert war. Insbesondere anlässlich von Spielen des Paris Saint-Germain FC hatten Gewalttäter den sportlichen Anlass für Krawalle und Schlägereien genutzt und beispielsweise in Laval und Auxerre erheblichen Schaden angerichtet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Meistermannschaft Girondins Bordeaux 

Dazu kam ein Eigentor.

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1984/85
 Coupe de France 1984/85

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Weblinks 
 Statistiken auf lfp.fr

Anmerkungen und Nachweise 

1984/85
Fußballsaison 1984/85